Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Dongfeng Motor Wuhan Open 2018 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die vom 21. bis 22. September 2018 stattfand. Es qualifizierten sich acht Spielerinnen für den Hauptbewerb. Dazu kamen noch drei Lucky Loser.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Wuhan